Rytz ist der Familienname folgender Personen:

 David Rytz von Brugg (1801–1868), Erfinder
 Philipp Rytz (* 1984), Schweizer Eishockeyspieler
 Regula Rytz (* 1962), Schweizer Historikerin und Politikerin (Grünes Bündnis)
 Simon Rytz (* 1983), Schweizer Eishockeytorwart
 Walther Rytz (1882–1966), Schweizer Botaniker und Pilzkundler

Siehe auch:
 Rytzsche Achsenkonstruktion
 Ritz
 Rydz